Кушку́ль — деревня в Кайбицком районе Татарстана, входит в Хозесановское сельское поселение. Располагается на реке Кубня, в 24 км юго-западнее Больших Кайбиц.

История 
Основано в 1937 году. В 2011 году к деревне построена асфальтовая дорога.

Население 
 1989 — 90
 1997 — 86
 2010 — 98
 2018 - 102
Деревню населяют татары (100%), которые относятся к этногруппе молькеевских кряшен.

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района